Калита від Каліфа — титул в Золотій Орді. Т.з. Іван Калифа був Халифом Орди із роду Чінгізідів.
 Калита — старовинна руська назва сумки для грошей або мішка.
 Калита — обрядовий корж, що готується на свято Андрія
 Калита — традиційне свято, яке відзначають в Україні. Має прадавні дохристиянські корені.
 «Калита» — видавничий дім.

Прізвище 

 Калита Алла Андріївна ( 1945) — український мовознавець, фонетист, доктор філологічних наук, професор.
 Калита Вікторія Алімівна — прокурор відділу Департаменту Генеральної прокуратури України, заслужений юрист України.
 Калита Євген Григорович — перший директор Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту.
 Іван Калита (1288—1340) — князь московський, Великий князь Володимирський, князь новгородський. Засновник династії Калитовичів.
 Калита Ігор Павлович — радянський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника, український футбольний арбітр та функціонер.
 Калита Михайло Григорович (1961) — радянський футболіст, український футбольний тренер.
 Калита Олександр Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калита Петро Якович — український громадський діяч, президент Української асоціації досконалості та якості.
 Калита Тарас Васильович — голова Радехівської районної державної адміністрації Львівської області (2016).
 Калита Тарас Миронович — молодший сержант Збройних сил України.
 Калита Федір Іларіонович (1917—?) — український радянський партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 6-7-го скликань.

Топонім 

 Калита — село в складі Червенського району Мінської області
 Калита — село в складі Смолевицького району Мінської області

 Калита — селище міського типу у Броварському районі Київської області.

Інше 
 Москвич-2142 «Іван Калита» — автомобіль російського виробництва, створений наприкінці 1990-х рр. на заводі АЗЛК; вироблявся в 1998—2001 рр. у штучному режимі.

Див. також 
 Калитка

Примітки 

Українські прізвища